Middletown (Califòrnia), població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Middletown (Connecticut), població dels Estats Units a l'estat de Connecticut
 Middletown (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois
 Middletown (Indiana), població dels Estats Units a l'estat d'Indiana
 Middletown (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa
 Middletown (Kentucky), població dels Estats Units a l'estat de Kentucky
 Middletown (Maryland), població dels Estats Units a l'estat de Maryland
 Middletown (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri
 Middletown (Nova York), població dels Estats Units a l'estat de Nova York
 Middletown (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio
 Middletown (Comtat de Dauphin), població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània
 Middletown (Rhode Island), població dels Estats Units a l'estat de Rhode Island
 Middletown (Virgínia), població dels Estats Units a l'estat de Virgínia
 Middletown Springs, població dels Estats Units a l'estat de Vermont
 South Middletown, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Ohio